ICE 3 est une société de production cinématographique de Louis Becker et Thierry Lhermitte, qui a produit des films comme Un Indien dans la ville, L'Ex-femme de ma vie, Foon, Quatre garçons pleins d'avenir, Nuit d'ivresse, etc.

Notes et références

Liens externes
 
 

Société de production de cinéma ayant son siège en France
Société de production et de distribution audiovisuelle fondée en 1986